Gislén är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Knut Gislén (1860–1943), svensk ämbetsman
 Torsten Gislén (1893–1954), svensk zoolog